Goldfield může být:
 Goldfield (Colorado) – osada v Coloradu v USA
 Goldfield (Iowa) – město v Iowě v USA
 Goldfield (Nevada) – sídlo v Nevadě v USA